«Южный Харроу» () — станция лондонского метро на линии Пикадилли. Находится между станциями «Рейнерс-лэйн» и «Садбери-хилл». Расположена у шоссе A312. Относится к пятой тарифной зоне.

Примечания 

Станции Лондонского метрополитена
Линия метрополитена Пикадилли
Станции метрополитена, построенные в 1903 году